Die Derde Divisie 2019/20 war die vierte Spielzeit als nur noch vierthöchsten niederländischen Fußballliga nach der wiedergegründeten Tweede Divisie. Sie begann am 25. August 2019, die letzten Partien fanden am 7. März 2020 statt. Aufgrund einer Anordnung der Landesregierung wurde die Saison Ende April 2020 angesichts der globalen COVID-19-Pandemie für beendet erklärt, es wurde kein Meister bestimmt, Auf- und Abstiege in sowie aus der Liga gab es ebenfalls nicht.

Am 12. Juni 2020 gab der KNVB offiziell bekannt, dass die folgende Saison wieder aus 36 Teams bestehen soll. Dies war ein Wunsch der Interessengemeinschaft CVTD, der Vereine aus der Tweede und Derde Divisie. Nach dem Verlust der beiden Reservemannschaften Jong Almere City und Jong ADO den Haag, die gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 16. Dezember 2019 im neuen U21-Wettbewerb spielen, dem Rückzug des FC Lienden und dem freiwilligen Abstieg von ONS Sneek hätten die beiden Staffeln der Derde Divisie nur noch aus 15 Mannschaften bestanden. Somit durften die Tabellenführer der Hofdklassen Sportlust '46, VV Staphorst, GVV Unitas, HVV Hollandia, sowie die besten Zweitplatzierten ACV Assen und JOS Watergraafsmeer aufsteigen.

Samstagsstaffel

Sonntagsstaffel

Siehe auch 
 Eredivisie 2019/20
 Eerste Divisie 2019/20

Weblinks 
 Derde Divisie soccerway.com

Einzelnachweise 

2019 20
Fußballsaison 2019/20